Voici la liste des compagnies de l'Airbus A340; Au , on comptait 175 A340 en service sur les 377 construit. Outre ces compagnies, plusieurs forces aériennes en disposent, dont deux pour l'armée de l'air française de 2006 a décembre 2020 :

Notes et références 

Airbus A340